Ма́рио Хи́блингер (; , Мистельбах-ан-дер-Цайя, Австрия) — австрийский футболист. Выступал за сборную Австрии.

Карьера

Клубная 
Марио Хиблингер начал профессиональную карьеру в клубе «Адмира Ваккер». Впервые сыграл в бундеслиге 10 мая 1996 года в матче против «ГАКа». Сезон 1996/97 защитник провёл в аренде в клубе первой лиги «Штоккерау». 28 марта 1998 года в матче 27-го тура чемпионата против «Аустрии» (Лустенау) Хиблингер забил первый гол в своей профессиональной карьере.

В январе 2000 года Хиблингер перешёл в зальцбургский «СВ Казино», однако провёл лишь 7 матчей в чемпионате 1999/2000 и полгода спустя покинул клуб, продолжив карьеру в команде первой лиги «Бад Блайберг».

По окончании сезона 2002/03 Марио Хиблингер вернулся в австрийскую бундеслигу, став игроком «Кернтена». В команде из Клагенфурта защитник выступал до июля 2005 года, когда перешёл в ГАК. В ГАКе Хиблингер провёл один сезон, после чего 6 лет играл за греческий «Эрготелис». Летом 2012 года защитник вернулся в Австрию, перейдя в клуб региональной лиги ЛАСК.

В сборной 
Марио Хиблингер дебютировал в молодёжной сборной Австрии 18 августа 1998 года в товарищеском матче с Францией и провёл за команду 8 матчей (в том числе 6 — в рамках отборочного турнира к молодёжному чемпионату Европы 2000).

26 марта 2003 года Хиблингер впервые сыграл за национальную команду, выйдя на замену на 57-й минуте товарищеского матча со сборной Греции. Последний матч за сборную защитник провёл 7 сентября 2005 года (против сборной Азербайджана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2006).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте www.weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира/Ваккер»
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Штоккерау»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Бад Блайберг»
Игроки ФК «Кернтен»
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Юниорс»